Daydream kan syfta på:

Daydream (sång) – en låt av The Lovin' Spoonful.
Daydream (album av The Lovin' Spoonful) – ett album från 1966 av The Lovin' Spoonful
Daydream (album av Mariah Carey) – ett album från 1995 av Mariah Carey